Genden steht für:
 Nihon Genshiryoku Hatsuden, einen japanischen Kernkraftwerksbetreiber

Genden ist der Eigenname folgender Personen:
 Peldschidiin Genden (1892–1937), mongolischer Präsident und Premierminister